Sokolnicki ist der Familienname folgender Personen:

 Juliusz Nowina-Sokolnicki (1920–2009), polnischer Politiker
 Paweł Sokolnicki (* 1981), polnischer Fußballschiedsrichterassistent